Giovanni Arduino
 Giovanni Arduino (pisatelj)
 Giovanni Arduino (geolog)